Мешковский район
 Мешковский, Алексей Дмитриевич (1873—1938) — член IV Государственной думы от Курской губернии, священник.
 Гольденберг Иосиф Петрович (псевд. Мешковский)